Hiroshi Saito (gouverneur), voormalige gouverneur van de prefectuur Yamagata
Hiroshi Saito (arachnoloog)
Hiroshi Saito (voetballer), Japans voetballer